Furter ist der Familienname folgender Personen:
 Loraine Furter (* 1988), Schweizerische Grafikdesignerin
 Michael Furter, deutscher Buchdrucker und Buchbinder in Basel
 Otto Furter (1905–1998), Schweizer Fotograf
 Sean Furter (* 1977), namibischer Rugby-Union-Spieler